Ропотан — фамилия.
Известные носители:
 Ропотан, Адриан (род. 1986) — румынский футболист, полузащитник.
 Ропотан, Сергей Александрович (род. 1961) — авиатор, подполковник, Герой Российской Федерации (2000).